Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла молодша сестра Серена з рахунком 2–6, 2–6. 

Серена Вільямс з рештою виграла титул, у фіналі перемігши 1-шу сіяну Дженніфер Капріаті з рахунком 7–5, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Дженніфер Капріаті (фінал)
  Вінус Вільямс (півфінал)
  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Кім Клейстерс (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Жустін Енен (2-ге коло)
  Єлена Докич (3-тє коло)
  Серена Вільямс (переможниця)
  Сільвія Фаріна-Елія (4-те коло)
  Меган Шонессі (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (4-те коло)
  Олена Дементьєва (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (4-те коло)
  Ірода Туляганова (4-те коло)
  Магдалена Малеєва (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Тамарін Танасугарн (3-тє коло)
  Барбара Шетт (3-тє коло)
  Дая Беданова (2-ге коло)
  Анхелес Монтоліо (2-ге коло)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Александра Стівенсон (4-те коло) 
  Ай Суґіяма (3-тє коло)
  Ріта Гранде (2-ге коло)
  Анна Кремер (4-те коло) 
  Генрієта Надьова (2-ге коло)
  Тетяна Панова (чвертьфінал)
  Крістіна Торренс-Валеро (2-ге коло) 
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Наталі Деші (2-ге коло)
  Анастасія Мискіна ''(3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Draw 

NASDAQ-100 Open
NASDAQ-100 Open 2002